La Nonna
4022 Nonna

Desambiguação